Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1982 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Anne Smith et Kevin Curren battent Barbara Potter et Ferdi Taygan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1982
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en août 1982
Tennis en septembre 1982